Maciej Musiał (ur. 1952) – polski polityk
 Maciej Musiał (ur. 1977) – polski piłkarz, futsalista i trener, syn Adama
 Maciej Musiał (ur. 1995) – polski aktor